

Toneel
De ijsman komt (ook bekend als De ijsman kome, originele titel: The Iceman Cometh), een toneelstuk van Eugene O'Neill uit 1939

Film
The Iceman Cometh (1960), een film van Sidney Lumet
The Iceman Cometh (1973), een film van John Frankenheimer
The Iceman Cometh (1989), een film van Clarence Fok Yiu-leung
Iceman (2014), voorheen bekend als The Iceman Cometh, een film van Law Wing-cheung

Muziek
The Ice Man Cometh (album), een album van Jerry Butler uit 1968